Intertotocupen 2000 var 2000 års upplaga av Intertotocupen (eller Tipscupen). Det spelades fem rundor (inklusive finalerna) och tre lag kvalificerade sig för Uefacupen 2000/2001; Udinese, Celta Vigo och Stuttgart.

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Semifinaler

Finaler

Se även
Uefa Champions League 2000/2001
Uefacupen 2000/2001

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
  Officiell webbplats
  RSSSF

2000
Fotbollssäsongen 2000
2000 i Europa